Jean Delmas peut désigner :
 Jean Delmas (1912-1979), journaliste spécialisé dans le cinéma ;
 Jean Delmas (1925-2018), général et historien de l'Armée de terre française, docteur en histoire, chef du Service historique de l'Armée de terre, président de la Commission française d'histoire militaire et vice-président de la Commission internationale d'histoire militaire.